Die Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2000 fand vom 21. bis 27. Juli 2000 in Kyōto, Japan, statt.

Medaillengewinner

Resultate

Halbfinale

Endrunde

Weblinks
http://www.sports-nagaokakyo.or.jp/pdf/ayumi.pdf

Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2000
Badminton 2000
Badmintonwettbewerb in Kyōto